Candeleda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Candeleda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Candeleda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar